Leth ist der Familienname folgender Personen:

 Aksel Leth (* 1988), dänischer Schauspieler
 Asger Leth (* 1970), dänischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Bodil Steensen-Leth (* 1945), dänische Schriftstellerin
 Emma Leth (* 1990), dänische Schauspielerin
 Harald Leth (1899–1986), dänischer Maler
 Henrik Leth (* 1961), dänischer Unternehmer und Beamter
 Jens-Kristian Leth (* 1982), dänischer Badmintonspieler
 Jørgen Leth (* 1937), dänischer Filmemacher und Dichter
 Julie Leth (Julie Norman Leth; * 1992), dänische Radrennfahrerin
 Karl Leth (1861–1930), österreichischer Bankfachmann und Finanzminister
 Lasse Norman Leth (* 1992), dänischer Radrennfahrer
 Vera Leth (* 1958), grönländische Juristin und Ombudsfrau des Inatsisartut

Leth ist der Name von: 
 Weingut Leth, in Fels am Wagram

Siehe auch:
 Let
 LED (Begriffsklärung)